Дамен — многозначный термин.

Фамилия 
 Дамен, Йоан (род. 1965) — бельгийский криптограф.
 Дамен, Оливер (род. 2003) — нидерландец, совершивший суборбитальный космический полёт. Самый молодой космонавт в истории.
 Дамен, Том (род. 1985) — нидерландский футболист.
 Дамен, Якобус Арнолдус Вилхелм (1871—1931) — нидерландский скрипач.
 Дамен, Ян (1898—1957) — нидерландский скрипач.

Топоним 
 Дамен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.